Clarence est un nom propre qui peut désigner :

Personnes

Personnalités réelles

Prénom 
 Clarence, prénom généralement masculin, plus rarement féminin, peu usité en France mais fréquent dans le monde anglo-saxon, surtout aux États-Unis (pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement).

Saints 
 Clarence († vers 620), Clarens ou Clarentius (en latin), évêque de Vienne ; saint chrétien fêté le 25 avril.

Patronyme 

 Nicole Clarence (1922-2007), résistante et journaliste française ;
 O. B. Clarence (1870-1955), acteur anglais ;
 William Clarence (1914-1993), chanteur, trompettiste, tromboniste à pistons et chef d'orchestre américain de jazz.

Personnages de fiction 
Clarence est aussi le nom de personnages de fiction :
 Clarence, marionnette bleue de type muppet show issue de la série télévisée Wonder Showzen
 Clarence Odbody, personnage de la série La vie est belle
 Clarence le lion est un animal acteur de la série télévisée Daktari
 Clarence Worley, personnage principal du film "True Romance". Film de Tony scott (1993)

Toponyme

Localités 
 Clarence, un ancien port de la principauté d'Achaïe
 Clarence, une ville de l'État de New York aux États-Unis
 Clarence, une ville du comté de Cedar, en Iowa
 Clarence, un village dans l'État de Louisiane,
 Clarence, une ville du comté de Shelby, dans le Missouri, aux États-Unis
 Détroit de Clarence, détroit d'Alaska, dans l'archipel Alexandre
 Détroit de Clarence, détroit d'Iran dans le golfe Persique
 
 Vallée Clarence, une zone d'administration locale de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie
 Ville de Clarence, une ville de Tasmanie en Australie
 Clarence: petite ville de la région de Marlborough, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Hydronyme 
 Clarence (Clarence River, en anglais), fleuve du nord de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie
 Clarence, rivière française du département du Pas-de-Calais, affluent de la Lys, donc un sous-affluent de l'Escaut
 Clarence, fleuve et l'un des plus longs cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Route 
 Clarence Drive, route côtière d'Afrique du Sud.

Titres

Cinéma et télévision 
 Clarence, pièce de théâtre dirigée par Booth Tarkington
 Clarence, le titre original du film américain muet L'Accordeur de William C. de Mille, sorti en 1922 ;
 Clarence, film américain de George Archainbaud , sorti en 1937, d'après la pièce de Booth Tarkington
 Clarence, téléfilm réalisé par Eric Till, suite du film La vie est belle
 Clarence, série télé avec Ronnie Barker
 Clarence, série télévisée d'animation, créée par Skyler Page, diffusée en 2014 sur Cartoon Network

Romans 
 Clarence, roman de Henry Denker, sorti en 2001
 Clarence, roman de Catharine Sedgwick, sorti en 1830

Autres 
 Clarence, voiture hippomobile créée pour le duc de Clarence, futur roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume IV du Royaume-Uni
 Clarence, réseau belge de renseignement durant la Seconde Guerre mondiale

Notes et références 

Homonymie
Prénom masculin
Prénom américain
Patronyme anglais